Spoorwegrijtuig
 Tramrijtuig
 Koets